Eure pode designar:

 Rio Eure - rio da região da Normandia, na França.
 Eure - departamento francês atravessado por aquele rio.

Desambiguação